Hensen suele ser un apellido de origen alemán (plural de la palabra Hens que significa gallina) y puede referirse a:

 Alfred Hensen (1869-1931),  arquitecto alemán;
 Bernhard Hensen (1893-1947), abogado fiscal alemán y miembro de los Reichsfinanzhofs;
 Hiltrud Hensen (* 1948), tercera esposa de Gerhard Schröder;
 Johann Bernhard Hensen (1828-1870), maestro de construcciones alemán;
 Jürgen Hensen (* 1945), presidente de la Oficina de la Administración Federal de Alemania;
 Karl Hensen (* 1935), químico alemán;
 Peter Hensen (1888-1958), político alemán y miembro del parlamento por la CDU y el centro democrático;
 Rainer Hensen (* 1961), cocinero alemán;
 Victor Hensen (1835-1924), fisiólogo alemán y biólogo marino;
 Walter Hensen (1901-1973), ingeniero hidráulico alemán y profesor universitario.